Provatás kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Provatás (bergstopp), Nordegeiska öarna, Chios, 
 Provatás (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar